Мари́на Анато́льевна Пале́й () — русскоязычная нидерландская писательница еврейского происхождения, поэтесса, сценарист, публицист и .

Биография 

Родилась в Ленинграде. В 1978 году окончила там Государственную медицинскую академию имени И. И. Мечникова, работала врачом.

В 1985 году поступила на отделение критики в Литературный институт им. А. М. Горького, которое окончила с отличием в 1991 году.

С 1995 года проживает в Нидерландах. Член Нидерландского Союза писателей и переводчиков.

Творческая деятельность 

Начала публиковать литературную критику в 1987 году. Первое опубликованное произведение в прозе — короткий рассказ «Композиция на красном и синем» («Собеседник», еженедельное приложение к газете «Комсомольская правда»), 1989 год. Однако известность ей принесла повесть «Евгеша и Аннушка», напечатанная в 1990 году (журнал «Знамя»). В 1991 году журнал «Новый Мир» опубликовал ещё более яркую повесть Марины Палей — «Кабирия с Обводного канала». В том же году в Москве вышла её первая книга — «Отделение пропащих».

В 1995 году на роттердамском фестивале Story International Festival, ею был получен титул Russische Stijlprinses (Русская принцесса стиля).

В 1998 году в петербургской серии «Мастер» была напечатана вторая её книга — «Месторождение ветра» (своеобразный творческий итог «российского» периода).

Затем последовали книги: «Long Distance, или Славянский акцент» (2000, Вагриус) и роман «Ланч» (2000, Инапресс), а также роман «Клеменс» (2007, Время).

Проза Марины Палей переведена на английский, французский, финский, норвежский, немецкий, шведский, итальянский, нидерландский, словацкий, словенский, эстонский, латышский, японский языки.

Переводит поэзию с итальянского, нидерландского, новогреческого, английского и словенского языков, а также фламандскую прозу.

Формируя оригинальный и целостный арт-стиль, органично соединяет исполнение своих текстов с музыкой и фотоизображениями. На этих изображениях выступает как «объект разнообразных имиджей». Создаёт собственный арт-перфоманс в жанре «one-person-show».

Участие в организациях 

Марина Палей состоит в следующих организациях:

 Нидерландский союз писателей и переводчиков
 Федерация кинематографистов Европы

Литературные премии

Шорт-листы премий 

 Роман «Ланч» — Букер-Smirnoff (2000)
 Повесть «Хутор» — премия им. И. П. Белкина (2005)
 Роман «Клеменс» — Большая книга (2006)
 Повесть «Рая & Аад» — премия им. И. П. Белкина (2009)

Лауреат 

 Роман «Хор» — Русская премия (2011)

Кинематографические премии 

 Главный приз за сценарий. Кинофестиваль в Сан-Диего (США, 2007): «Second Egyptian». Реж. I. Patkanian, Parentheses Film & Video, New-York, USA, (in English).

Библиография

Проза и драматургия

Книги прозы и драматургии на русском языке 

 «Отделение пропащих». Повести и рассказы. («Московский рабочий», М., 1991)
 «Месторождение ветра». Повести и рассказы. («Лимбус Пресс», серия «Мастер», С-Пб., 1998)
 «Long Distance, или Славянский акцент». Повести и сценарные имитации. («Вагриус», М., 2000)
 «Ланч». Роман. (С-Пб., «Инапресс», 2000).
 «Klemens». Роман. («Время», серия «Самое время», М., 2007).
 «Хор». Содержание: «Хор», роман-притча. «Рая & Aaд», повесть. («Эксмо». Авторская серия. М., 2011)
 «Кабирия с Oбводного канала». Любовные повести и рассказы. («Эксмо». Авторская серия. М., 2012)
 «Дань саламандре». Петербургский роман. («Эксмо». Авторская серия. М., 2012).
 «Ланч». Роман-бунт. («Эксмо». Авторская серия. М., 2012).
 «Klemens». Роман. («Эксмо». Авторская серия. М., 2012).
 «Книга посвящений». Повести. («Эксмо». Авторская серия. М., 2013)
 «День тополиного пуха». Рассказы. («Эксмо». Авторская серия. М., 2013)
 «Галёрка». Фильмы и пьесы. («Эксмо». Авторская серия. М., 2014
 «Летний кинотеатр». Жанр: кинорассказы. (Labbardaan/Smaragd, Rotterdam — Київ, 2018)

Антологии прозы на русском языке 

 «Хронограф-90» — Рассказ «Отделение пропащих». («М. рабочий», М., 1991)
 «Московский круг» — Рассказ «Сказки Андерсена». («М. рабочий», М., 1991)
 «Новые амазонки» — Рассказ «День тополиного пуха». («М. рабочий», М., 1991)
 «Чего хочет женщина…» — Рассказ «Рейс». («Линор», М., 1993)
 «Мария» N 2 — Эссе «Эволюция творческого мастерства: путь к свободе вне пола» (Петрозаводский университет, 1995)
 «Белая шляпа Бляйшица» — Новелла «Спасибо Гагарину!» (Б. С. Г.- пресс, М., 2006)
 «Тринадцать фантазий о любви» — Рассказ «Сказки Андерсена» («Олимп», «Астрель», М., 2009)
 «Святочные рассказы. XXI век» — Рассказ «Анклав для двоих» («Русь» — «Олимп», М., 2009)
 «Новый Белкин» — Повесть «Хутор» («Время», М., 2011)
 «Pinx», № 35 — Фрагмент из романа «Хор». (M., 2011)
 «Долго пахнут порохом слова…» («Полевая книжка») — «Рана до конца» (М., 2015)
 «Азбучные истины» — эссе «Эгоизм» («Клевер Медиа Групп», М., 2016)

Kниги прозы на иностранных языках 

 «Die Cabiria vom Umleitungskanal» (Rowohlt, 1992). Germany
 «Herinnerd huis» (Pegasus, 1995). The Netherlands
 «Ringkanali Cabiria» (Perioodika, 1995). Estonia
 «Cabiria di Pietroburgo» (Il Saggiatore, 1996). Italy
 «Rückwärtsgang der Sonne» (Droschl, 1997). Austria
 «Inmitten von fremden Ernten» (Kitab, 2010), Austria
 «Klemens» (Voland, 2011), Italy
 «Кüla» (Loomingu Raamatukogu, 2012). Estonia.
 «Raja & Aad» (Douane). 2015, The Netherlands
 «Mónechka» (Automatica), 2016 , Spain
 «El coro» (Automatica), 2017 , Spain
 De zomerbioscoop (Woord in blik), 2019, The Netherlands

Прочие публикации прозы на иностранных языках 

 The anthology «Kali for Women» — a short story: The Bloody Women’s Ward — Conscience Deluded, Deli, India, 1994 (in English)
 The anthology «Lives in Transit» — a short stories: Rendezvous; The Losers' Division — Ardis, USA, 1995 (in English)
 Almanac «Glas» (New Russian Writing) — a short story: The Bloody Women’s Ward — 3, USA, UK, Russia, 1995 (in English)
 The anthology «Present Imperfect» — a fragment: Cabiria from the Bypass — Westview Press, Colorado (USA), Oxford (UK), 1996 (in English)
 The anthology «Puhu, Maria!» — a novel Cabiria Kanavanrannan — Tammi, Helsinki, 1997 (in Finnish)
 The anthology «Russian Women Writing» — a short story Skazki Andersena — Shinchosha, Tokyo, Japan, 1998 (in Japanese).
 The anthology «Poetik der Grenze»: «Der Aus: -gang, weg»(Еssay) — Steirische Verlagsgesellschaft, Graz, Austria, 2003 (in German)
 The anthology «Graz von Aussen»: «Graz: Ein unterhaltsames Hologramm»(Еssay) — Droschl, Graz, Austria 2003 (in German)
 The anthology «Immerhin ein Ausweg»: «Der Tag des Pappelflaums» (Erzählung) — Deutscher Taschenbuch Verlag, München, Germany, 2003 (in Russian and German)
 The anthology «Russisk samtidslitteratur»: «Fra Long distance, eller slavisk aksent» (Script-Novella) — NORAHL & EFTF, Norway, 2007 (in Norwegian)
 The anthology «Halbwegs zum Himmel» (Essay) — Leykam, Graz, Austria, 2007 (in German)

Поэзия

Книги поэзии на русском языке 

 «Контрольный поцелуй в голову», любовная лирика 2011—2016 (Авторская серия «Универсальный донор», издательство «Эксклюзив», Харьков, 2017)
 «Ингерманландия», лирика 2011—2017 (Авторская серия «Универсальный донор», издательство «Эксклюзив», Харьков, 2017)
 «Тюремный перестук», гражданская лирика 2014—2018 (Авторская серия «Универсальный донор», издательство «Эксклюзив», Харьков, 2019)
«Инок», избранная лирика, 2019  (Авторская серия «Универсальный донор», издательство «Эксклюзив», Харьков, 2021)
«Флейтист» избранная лирика 2020-21 (Авторская серия «Универсальный донор», издательство «Эксклюзив», Харьков, 2021)

Антологии и альманахи поэзии на русском языке 

 Стихотворение «Сон: прилёт в Питер» — «Лучшие стихи-2011»(«ОГИ», М., 2013)
 Стихотворение «Рана до конца» — сборник «Долго пахнут порохом слова»(РГАЛИ, М., 2015)
 «Школа», большой стихотворный цикл — «Психология и литература в диалоге о человеке»(РАО, М., 2016)
 Стихотворения из цикла «Война» — сборник «Броневик Победы» (Союз российских писателей, М., 2016)
 «Пьета», стихотворный цикл — Киев, 2016 (на русском) http://palisadnik.org.ua/text/peta
 Стихотворный цикл «Петербург» — Альманах «Juolukka № 4», первый том («Juolukka», российско-финское изд-во, С-Пб, 2017)
 Стихотворения. «Мосты» 61/2019 Frankfurt-am-Main, Germany.
 Стихотворения. «День русской зарубежной поэзии» Frankfurt—am—Main Germany, 2019

Публикации поэзии на иностранных языках 
 La strada, Venezia, Komarovo — «Linea D’Ombra», 10-11, 1996 (in Italian)
 Postal a Cordoba — Тijdschrift voor Slavicshe literatuur 25/1999 (in Dutch)
 Стихотворения. «Poёzie krant» март, 2019 Gent, Belgium (in Dutch)

Фильмы, видео, театр 
 «Long Distance» (по одноимённой сценарной имитации; сценарий и гл. роль), реж. I. Patkanian, Parentheses Film & Video, Iowa, USA, 1997.
 «Жихарь» (по рассказу «Отделение пропащих»), Свердловская киностудия, реж. Андрей Анчугов, 2002.
 «Second Egyptian» (по сценарной имитации «Второй египтянин»; сценарий), реж. I. Patkanian, Parentheses Film & Video, New-York, USA, 2006. Главный приз за сценарий (For the Best Narrative) на кинофестивале в Сан-Диего (США, 2007).
 Youtube: Синематограф & Палей Марина. (Валерий Бакиров, 2010)
 Youtube: Дань саламандре (Елена Терновенко, 2011)
 Youtube: Книги и читатели Марины Палей (Елена Терновенко, 2012)
 Youtube: Встреча жизнь спустя. Читает Марина Палей" (Елена Терновенко, 2012)
 Youtube: Марина Палей. «Кабирия с Обводного канала» (Евгения Жукова, 2012)
 «Кабирия с Обводного канала» — литературные вечера во МХАТе, начиная с 2008 (реж. Марина Брусникина, исполняет Елена Лемешко)
 «Long Distance, или Славянский акцент». Спектакль Кемеровского театра для детей и молодёжи. Реж. Ирина Латынникова. Премьера — май, 2012).

Ссылки 
 
 Статья Марины Палей для проекта «Журнальный Зал»
 Персональная страница Марины Палей в «Журнальном зале»
  ж-л окончательно удален

Примечания 

Марина Палей
Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького